Basse ima više značenja:
 Basse, Pordenone
 Basse, Vicenza